Некоузское сельское поселение — муниципальное образование в составе Некоузского района Ярославской области. 

Административным центром сельского поселения является село Новый Некоуз.

История 
Некоузское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Некоузского, Новинского, Рожаловского, Спасского и Станиловского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 164 населённых пунктов.

Известные уроженцы  
 Захарьевский, Александр Николаевич  (1894—1965) — советский учёный-оптотехник, лауреат Сталинской премии СССР, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Родился в селе Правдино.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Некоузский район
Сельские поселения Ярославской области